

Чорна — село, Резинський район

Чорна — село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт
 Чорна — село, Малопольське воєводство, Горлицький повіт

Чорна — річка в Удмуртії (Камбарський район), ліва притока Ками
 Чорна — річка в Удмуртії (Сарапульський район), ліва притока Ками
 Чорна — річка у Республіці Комі, права притока Печори
 Чорна — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Чорна — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Чорна — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Чорна — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Чорна — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Чорна — присілок, Упоровський район, Тюменська область

Чорна — гора в Криму, входить до гірського хребта Синап-Даг
 Чорна — село, Одеська область, Подільський район
 Чорна — село, Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Чорна — село, Хмельницька область, Чемеровецький район

Чорна — місто

 Марта Чорна (?—1943) — українська підпільниця, розвідниця ОУН(р)
 Чорна Галина Михайлівна (1967) — український політик, публічний діяч, журналіст. народний депутат України 7-го скликання
 Чорна Галина Олександрівна (1948) — депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань, член Президії Верховної Ради УРСР 11-го скликання
 Чорна Мілена Михайлівна (1980) — український журналіст, мистецтвознавець, фольклорист, член Національної спілки художників України
 Чорна Наталія Анатоліївна (1973) — українська мисткиня, майстер народної вишивки, писанкарства, бісероплетіння, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України
 Чорна Тамара Трохимівна (1920—2016) — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківського медичного інституту у 1969—1992 роках

Див. також 
 Чорна гора
 Чорна річка
 Чорна кам'яниця
 Чорна пантера (значення)
 Чорна рада
 Чорна смерть (значення)
 Чорна стріла (значення)
 Чорна Тиса
 Чорний